Frank Doyle est un nom anglophone porté par :
 Frank Doyle, scénariste de comics américain (1917-1996)
 Frank Doyle, joueur de hockey canadien (1980-)